Суховій — вітер з високою температурою і низькою вологістю повітря.
 Байда-Суховій Дмитро Михайлович (*8 листопада 1882, с. Нагірне, тепер Полтавська область — †1974, Геленджик) — український актор, режисер, бандурист.
 Петро Суховій Суховій (Суховієнко) Петро, кошовий гетьман (1668–1669), писар Запорозької Січі, Гетьман Війська Запорозького .